Hexeretmis är ett släkte av fjärilar. Hexeretmis ingår i familjen Mångfliksmott (Alucitidae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mångfliksmott
Hexeretmis